« Arabette » est un nom vernaculaire désignant diverses espèces de plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, de la famille des Brassicaceae appartenant au genre Arabis et à quelques genres voisins. Le genre Arabis comprenait de nombreuses espèces, dont un certain nombre ont été reclassées dans des genres voisins.

Le nom d'« arabette » fait référence au fait que ces plantes affectionnent les sols sablonneux, qui font penser au désert d'Arabie. Leur aire de répartition couvre l'ensemble des régions tempérées et froides de l'Eurasie.

genre Arabis 
 Arabette à feuilles de Serpolet, Arabis serpyllifolia Vill.
 Arabette droite ou arabette auriculée, Arabis recta Vill.
 Arabette à siliques plates, Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
 Arabette bleue, Arabis caerulea (All.) Haenke
 Arabette ciliée, Arabis ciliata Clairv.
 Arabette d'Allioni, Arabis allionii DC.
 Arabette de Palezieux, Arabis ×palezieuxii Beauverd
 Arabette de printemps, Arabis verna (L.) R.Br.
 Arabette de Savoie, Arabis ×sabauda Brügger
 Arabette de Soyer-Willemet, Arabis soyeri Reut. & A.L.P.Huet
 Arabette des Alpes - Arabis alpina subsp. alpina 
 Arabette du Caucase ou corbeille d'argent - Arabis alpina subsp. caucasica (Willd. ex Schltr.) Briq. 
  Arabette des Cévennes, Arabis cebennensis DC.
 Arabette des collines, Arabis collina Ten.
 Arabette des rochers, Arabis nova Vill.
 Arabette des sables, Arabis arenosa (L.) Scop.,Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée
 Arabette du Piémont, Arabis pedemontana Boiss.
 Arabette en corymbes, Arabis ciliata Clairv.
 Arabette glabre, Arabis glabra (L.) Bernh., Turritis glabra L.
 Arabette hirsute, ou arabette hérissée, Arabis hirsuta (L.) Scop.
 Arabette hybride, Arabis ×hybrida Reut.
 Arabette intermédiaire, Arabis ×intermedia Brügger
 Arabette nouvelle, Arabis nova Vill.
 Arabette poilue, Arabis hirsuta (L.) Scop.
 Arabette raide, Arabis scabra All.
 Arabette rosée, Arabis rosea DC.
 Arabette sagittée, Arabis sagittata (Bertol.) DC.
 Arabette scabre  ou arabette dressée,  Arabis scabra All.

genre Arabidopsis 
 Arabette des dames, arabette de Thalius, Arabidopsis de Thalius, arabette rameuse ou fausse arabette, Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
 Arabette de Haller, Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz
 Arabette des sables, Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée, Arabis arenosa (L.) Scop.,Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek.

genre Fourraea
 Arabette pauciflore ou Arabette faux chou, Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet

genre Murbeckiella
 Arabette pennatifide, Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.

genre Turritis
  Arabette glabre, Turritis glabra L., Arabis glabra (L.) Bernh.

genre Pseudoturritis
 Arabette Tourette, Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz

genre Cardaminopsis
 Arabette des sables, Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée Arabis arenosa (L.) Scop.

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Brassicaceae